Johan Huydecoper van Maarsseveen (1599-1661), een koopman, financieel specialist, projectontwikkelaar
 Joan Huydecoper van Maarsseveen (1625-1704), burgemeester en bewindhebber van de VOC